Okręty US Navy o nazwie USS "La Moure County":
 Pierwszy USS "La Moure County" (LST-883) był okrętem desantowym czołgów. Zwodowany w 1944, przemianowany w 1955, skreślony w 1960.
 Drugi USS "La Moure County" (LST-1194) był okrętem desantowym czołgów. Zwodowany w 1971, skreślony w 2000.

La Moure County